Мисс Ангола ежегодный конкурс красоты проходящий в Анголе на котором выбирается победительница конкурса которая участвует в конкурсе Мисс Вселенная.Вице-мисс участвует в конкурсе Мисс Мира.

Представительницы на Мисс Вселенная 

       Полуфиналистка

Представительницы на Мисс Мира 

       Полуфиналистка

Представительницы на Мисс Интернешнл

Примечания

Ссылки 
 Official Miss Angola website